Die Nationalliga A 2017 war die höchste Spielklasse der Schweizerischen Mannschaftsmeisterschaft 2017. Meister wurde die Schachgesellschaft Winterthur, die den Titelverteidiger Schachgesellschaft Zürich knapp auf den zweiten Platz verwies. Aus der Nationalliga B waren im Vorjahr der Club d'Échecs de Neuchâtel und der SK Mendrisio aufgestiegen. Während Mendrisio den Klassenerhalt erreichte, musste Neuchâtel zusammen mit dem SC Bodan direkt wieder absteigen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Schweizer Nationalliga A im Schach 2017.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 19. März, 9. und 23. April, 14. Mai, 11. Juni, 2. und 3. September sowie 14. und 15. Oktober. Die beiden letzten Runden wurden zentral in Regensdorf gespielt, die übrigen Wettkämpfe fanden dezentral bei den beteiligten Vereinen statt.

Endtabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse beim Schweizerischen Schachbund

Nationalliga A (Schach)
Sportveranstaltung in der Schweiz
Schachveranstaltung 2017